Isagoras (persoon), Oud-Grieks persoon
Isagoras (geslacht), een geslacht van Phasmatodea (wandelende takken en wandelende bladeren)